Amaretti di Saronno – marchio registrato di biscotti amaretti
 Amaretto di Saronno – liquore a base di erbe e mandorle amare